А́лан Сине́льников (; 14 мая 1990, Рига) — латвийский футболист, полузащитник клуба РФШ. Выступал в национальной сборной Латвии.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник рижского «Сконто», в августе 2007 году Алан Синельников перешёл в ряды клуба «Олимп». В начале 2009 года он вернулся в «Сконто», с которым уже в феврале принял участие в розыгрыше Кубка Президента Туркмении, дойдя в итоге до финала. Из-за малой игровой практики в сезоне 2009 года, летом «Сконто» отдал Алана Синельникова в аренду «Олимпу», сроком на полгода.

После окончания сезона 2013 года, Алан Синельников обратился в Латвийскую футбольную федерацию с просьбой присвоить ему статус свободного агента, в связи с невыплаченной ему зарплатой. Вскоре он отправился на просмотр в чешский клуб «Баник» из города Острава, а 25 января 2014 года было объявлено, что Алан Синельников подписал контракт с клубом по системе 1+1,5 года.

Карьера в сборной

Достижения 
 Чемпион Латвии: 2010
 Серебряный призёр чемпионата Латвии: 2012, 2013
 Обладатель Кубка Латвии: 2011/12
 Победитель Балтийской лиги: 2010/11
 Финалист Кубка Президента Туркмении: 2009

Примечания

Ссылки 
 Карьера Алана Синельникова в «Сконто»

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сконто-2»
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Елгава»